Deux régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Villeroy » :

 Infanterie
 Le régiment de Villeroy

 Cavalerie
 Le régiment de Villeroy cavalerie

Homonymie d'unités militaires